Das französische Département Morbihan hat 249 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2022).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2022:
 Fusion Croixanvec und Saint-Gérand → Saint-Gérand-Croixanvec

2019:
 Fusion Lanouée und Les Forges → Forges de Lanouée
 Fusion Ploërmel und Monterrein → Ploërmel
 Fusion Pluméliau und Bieuzy → Pluméliau-Bieuzy

2017: 
 Fusion Quelneuc und Carentoir → Carentoir
 Fusion La Chapelle-Gaceline, La Gacilly und Glénac → La Gacilly

2016: 
 Fusion Moustoir-Remungol, Naizin und Remungol → Évellys
 Fusion Noyalo und Theix → Theix-Noyalo
 Fusion La Chapelle-Caro, Quily und Le Roc-Saint-André → Val d’Oust

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Morbihan
!